

Onomastica
 Reinhard – variante del nome proprio di persona Rainardo

Persone
 Christopher Reinhard – calciatore tedesco
 Franz Volkmar Reinhard – teologo tedesco
 Hans-Wolfgang Reinhard – generale tedesco
 Johan Reinhard – esploratore e antropologo statunitense

Storia
 Linea Reinhard – linea fortificata difensiva costruita dall'esercito tedesco in Italia durante la seconda guerra mondiale
 Operazione Reinhard – progetto di sterminio nazista degli ebrei polacchi all'interno del Governatorato Generale nel 1942